Неогублённый (неогу́бленный) гласный переднего ряда средне-верхнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках. В Международном фонетическом алфавите этот звук обозначается знаком e, в X-SAMPA этот звук обозначается знаком e.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные переднего ряда
Неогублённые гласные
Гласные средне-верхнего подъёма